Weerter- en Budelerbergen, een natuurgebied in de gemeenten Weert en Cranendonck
Vakantiepark Weerterbergen een naar dit natuurgebied vernoemd bungalowpark